Valerija Solov'ëva e Lenka Wienerová erano le detentrici del titolo, ma Wienerová quest'anno non ha partecipato.
Solovieva ha fatto coppia con Sally Peers, ma ha perso nel 1º turno contro Alexa Glatch e Melanie Oudin.

Il doppio del torneo di tennis Dothan Pro Tennis Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eugenie Bouchard e Jessica Pegula che hanno battuto in finale Sharon Fichman e Marie-Ève Pelletier 6–4, 4–6, [10–5].

Teste di serie

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (finale)
 Alexa Glatch /  Melanie Oudin (quarti di finale)

 Jill Craybas /  Tetjana Lužans'ka (primo turno) 
 Erika Sema /  Roxane Vaisemberg (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Dothan Pro Tennis Classic 2012